Pozzesi – abitanti di Casale del Pozzo
Pozzesi – abitanti di Pozzo d'Adda
Pozzesi – abitanti di Pozzo della Chiana